Briand:
 Martigné-Briand, uma comuna francesa na região administrativa da Pays de la Loire, no departamento de Maine-et-Loire

Sobrenome 
 Briand de Crèvecœur, nobreza francesa
 Aristide Briand (1862, Nantes  1932, Paris), um político francês
 Jimmy Briand (* 1985, Vitry-sur-Seine), um futebolista francês

 o Pacto Kellogg-Briand (conhecido como Pacto de Paris)

Ver também 
 Chateaubriand
 Briant
 Briandt
 Brianda

Sobrenomes da língua francesa